Vilnohirsk (en ucraniano: Вільногірськ) o Volnogorsk (en ruso: Вольногорск) es una ciudad de importancia regional de Ucrania, en la óblast de Dnipropetrovsk. Está situada a orillas del río Samotkan, a 74 kilómetros al oeste de Dnipró. Su población es de 23.894 habitantes (2005).

Historia 
Volnogorsk fue fundada el 12 de agosto de 1956 en el marco de la explotación de un importante yacimiento de metales pesados. Se llamó provisionalmente "BMOu-9 Dniprotiajboud". El 16 de junio de 1958 recibió el nombre de Vilnohirsk y el estatuto de ciudad. En 1965, Vilnohirsk se convirtió en centro administrativo de un raion. La ciudad alcanzó los 20.000 habitantes en 1971. En 1990, fue clasificada como ciudad de subordinación regional del óblast de Dnipropetrovsk.

Población

Referencias

Enlaces externos 

 Vilnohirsk en WikiMapia

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk